Василий Рябоконь:
 Рябоконь, Василий Петрович (род. 1940) — советский и украинский учёный, государственный и политический деятель.
 Рябоконь, Василий Фёдорович (1890-1925) — один из лидеров казачьего повстанческого движения на Кубани.